Карт:
 Карт (машина) — простейший гоночный автомобиль без кузова.
 Карт (язычество) — языческий жрец у марийцев. 
 CART — американский чемпионат автомобилей с открытыми колёсами.

Персоналии 
 Карт, Анто (1886—1954) — бельгийский художник.
 Карт, Виктор Эммануилович (род. 1929) — шахматный тренер, дважды чемпион Львова, дважды чемпион ДСО «Авангард», заслуженный тренер СССР, создатель львовской шахматной школы.
 Карт, Томас (1686—1754) — английский историк.
 Карт, Ричард Д’Ойли (1844—1901) — английский театральный антрепренёр викторианской эпохи, композитор и владелец отеля.

Топоним 
 Карт — древнее селение в Республике Ингушетии.
 Карт — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.

См. также 
 Картинг
 Карта